Rothenhaus steht für:
 Rothenhaus (Wees), ein Ort bei Wees
 deutscher Name des tschechischen Ortes Červený Hrádek (Jirkov)